Gladovec je lahko:
 Gladovec Kravarski (Hrvaška)
 Gladovec Pokupski (Hrvaška)